Die Liste der Bürgermeister von Grünwald gibt einen Überblick über die Bürgermeister der oberbayerischen Gemeinde Grünwald.

Bürgermeister

Legende

Literatur 
 Karl Hobmair: Hachinger Heimatbuch. – Oberhaching, 1979

 
Grunwald
!
Burgermeister Grunwald